Con il nome Vincenzo Gonzaga sono conosciuti i seguenti personaggi:
 Gian Vincenzo Gonzaga (1540-1591), cardinale;
Vincenzo I Gonzaga (1562-1612), duca di Mantova e del Monferrato;
Vincenzo II Gonzaga (1594-1627), duca di Mantova e del Monferrato, cardinale;
Vincenzo Gonzaga Doria (1602-1594), viceré di Catalogna dal 1664 al 1667 e viceré di Sicilia nel 1678, figlio di Ferrante II Gonzaga;
Vincenzo Gonzaga (1634-1714), duca di Guastalla;
 Ferrante Vincenzo Gonzaga (1889-1943), medaglia d'oro al valor militare, caduto nella seconda guerra mondiale.